60 минут может означать:
 «60 минут» () — американское общественно-политическое телешоу, созданное Дональдом Хьюиттом и транслируемое каналом CBS с 1968 года.
 «60 минут» — российское общественно-политическое ток-шоу, выходящее на телеканале «Россия-1» с 12 сентября 2016 года.
 «60 минут» — название телепередачи «Первого канала» «Доброе утро» с 1986 по 1998 годы.

См. также 

 Час — внесистемная единица измерения времени.